Osoby o tym nazwisku:
 Christian Mortensen – duński superstulatek
 Dale Mortensen – amerykański ekonomista
 Erling Mortensen – duński szachista
 Henning Mortensen – duński pisarz i dramaturg
 Heðin Mortensen – farerski polityk
 Lars Ulrik Mortensen – duński klawesynista i dyrygent
 Leif Mortensen – duński kolarz szosowy, olimpijczyk
 Louise Mortensen – duńska piłkarka ręczna
 Karin Mortensen – duńska piłkarka ręczna, olimpijka
 Malene Mortensen – duńska piosenkarka
 Michael Mortensen – duński tenisista
 Ole Mortensen – duński krykiecista
 Stan Mortensen – angielski piłkarz
 Veronica Mortensen – duńska wokalistka i kompozytorka
 Viggo Mortensen – amerykański aktor teatralny i filmowy

Inne:
 (5106) Mortensen – planetoida z pasa głównego asteroid